Александр Даниэль Фальцетас (; ) — шведский футболист, полузащитник «Хеккена».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Вестра Фрёлунда», где прошёл путь от детской команды до основной. Взрослую карьеру начал в составе клуба в первом дивизионе и провёл в нём три сезона. В начале 2009 года проходил просмотр в «Тролльхеттане», с которым в итоге подписал контракт. Первую игру за новый клуб провёл 13 апреля против «Мьельбю», появившись на поле с первых минут. Принял участие во всех 30 матчах сезона, в которых забил три мяча.

В январе 2010 года перешёл в «Гётеборг». Дебютировал за клуб в чемпионате страны 13 марта 2010 года в гостевой встрече с «Кальмаром, выйдя на игру в стартовом составе. В августе 2011 года на правах аренды до конца сезона отправился в «Браге». Провёл за команду 13 матчей, в том числе два стыковых, и помог команде остаться в Суперэттане. По завершении срока аренды контракт с «Гётеборгом» завершился.

В ноябре 2011 года стал игроком «Ефле», заключив контракт на два года. В составе клуба на протяжении двух сезонов принимал участие в Алльсвенскане. В 2011 году дебютировал в еврокубках. В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА против эстонского «Нарва-Транса» Фальцетас вышел в стартовом составе и на 73-й минуте был заменён. Перед сезоном 2014 года главный тренер «Ефле» Пер Ульссон перешёл на работу в «Юргорден», куда позвал и Фальцетаса, подписавшего трёхлетний контракт.

24 января 2017 года перешёл в «Хеккен», подписав с клубом соглашение, рассчитанное на четыре года. Дебютировал за клуб 18 февраля года в кубковой встрече с «Норртелье, заменив в середине второго тайма Эрика Фриберга. Весной 2019 года вместе с командой дошёл до финала кубка Швеции. В решающей игре против «Эскильстуны» Фальцетас забил гол, а «Хеккен» разгромил оппонентов со счётом 3:0. В 2021 году также участвовал в финале с «Хаммарбю». Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей, в серии послематчевых пенальти Фальцетас свою попытку реализовал, но по итогу сильнее оказался соперник.

Достижения 
Хеккен:
 Обладатель Кубка Швеции: 2018/2019
 Финалист Кубка Швеции: 2020/2021

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хеккена»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Вестра Фрёлунда»
Игроки ФК «Тролльхеттан»
Игроки ФК «Гётеборг»
Игроки ФК «Браге»
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Хеккен»